Miejscowości w Nepalu:
 Sapahi (Bara)
 Sapahi (Dhanusa)